Рольф Роозалу, известный также как Rolf Junior (, род. 18 января 1982 года в г. Тарту, Эстония) — эстонский певец и автор песен, участвующий в ряде мюзиклов. Также он, хоть и безуспешно, пытался представить Эстонию на конкурсе песни Евровидение шесть раз (2008—2013), а также в 2018 году он принимал участие в Eesti Laul 2018. В 2010 году он на конкурсе песни Евровидение 2010 в Осло объявлял результаты голосования Эстонии. В 2013 году он также объявил результаты голосования Эстонии на конкурсе песни Евровидение 2013 в Мальмё.

Музыкальный карьера

2006 
 Fame
 Amberstar
 Tuhkatriinu
 Cats, Andrew Lloyd Webber мюзикл
 West Side Story

2004 
 Starlight Cabaret,
 Vampiiride Tants
 Öölaps

2003 
 Kaks takti ette
 The Caribbean Moods
 Miss Saigon
 The Greatest Love Stories,
 Summertime
 Estvocal
 Euro Hit

2002 
 Raimond Valgre Festival
 Fizz Superstar (ТВ-шоу талантов)
 Laulatus

1998 
 Pokumäng

1995 
 Don Quijote
 Kaval-Ants ja Vanapagan

1993 
 Oliver!

Примечания 

Певцы и певицы Эстонии